Localidades

 Serzedelo - freguesia no concelho de Guimarães.
 Serzedelo - freguesia no concelho de Póvoa de Lanhoso.

Pessoas
 Serzedelo Correia (1858-1932) - político brasileiro.

Ver também
 Serzedo

Desambiguação